Fontes musicae steht für folgende musikwissenschaftlichen Publikationen:

 Fontes musicae in Slovacia
 Fontes Musicae Antiquae 
 Fontes Musicae Bohemiae
 Fontes Artis Musicae